Gerlachreport steht für:

 Gerlachreport (Eigenschreibweise: gerlach-report), Informationsdienst über Graumarktkapitalanlagen, siehe Heinz Gerlach (Publizist)
 Eine ehemalige Website, der Betrug und Erpressung vorgeworfen wurde, siehe Gerlachreport.com